San Luis de la Paz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Luis de la Paz kommun, Guanajuato, 
 San Luis de la Paz, Guanajuato, ort,